Bessel peut faire référence à :
 un nom de famille :
 Friedrich Wilhelm Bessel (1784–1846), un physicien allemand.
 un prénom masculin frison :
 Bessel Kok (1941-), un homme d'affaires néerlandais.
 au cratère d'impact lunaire Bessel.
 En Mathématiques :
 L'Inégalité de Bessel est une inégalité entre un produit scalaire et sa norme associée dans un espace préhilbertien.
 La Fonction de Bessel est une solution à l'équation différentielle de Bessel.
 En Physique, la Méthode de Bessel est une méthode focométrique de détermination expérimentale de la focale d'une lentille convergente.
 En Électronique, le Filtre de Bessel est un filtre linéaire souvent utilisé dans les systèmes de liaison audio.
 En Topographie, il existe l'Ellipsoïde de Bessel (aussi appelée Bessel 1841).

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme